Антекера ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Малага в составе автономного сообщества Андалусия.

Муниципалитеты 

Районы Малаги